Gleislose Bahn ist eine veraltete Bezeichnung für:
 
 einen Oberleitungsbus
 einen Oberleitungslastkraftwagen

Siehe auch:
 Halbgleislose Bahn